Karpowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Karpowitsch (* 1981), kasachischer Fußballspieler
 Pjotr Wladimirowitsch Karpowitsch (1874–1917), russischer Sozialrevolutionär und Attentäter

Siehe auch:

 Karpovich